Erebos (Ereb) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie ciemności podziemnej oraz nazwa najciemniejszej części podziemnego świata zmarłych – Hadesu
 Erebos – album polskiej grupy muzycznej Hate